Kiwi Soccers é um clube de futebol da Samoa Americana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2012.

Clubes de futebol da Samoa Americana